Hotel Central může být:

 Hotel Central (Bečov nad Teplou)
 Hotel Central (Karlovy Vary)
 Hotel Central (Nová Paka)
 Hotel Central (Praha)
 Hotel Central (Sarajevo)
 Hotel Central (Varšava)

Externí odkazy